Montealtense Atlético Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Monte Alto, São Paulo. Atualmente disputa a Taça Paulista. Fundada no dia 28 de julho de 2016, a equipe se profissionalizou em 2017 para disputar a Taça Paulista de 2017.

Naquele ano, conquistou o 3º lugar na categoria sub-19 e o 3º lugar na categoria profissional, quando fez o artilheiro da Taça Paulista: Léo, com 7 gols.

Ainda em 2017, disputou a Taça Brasil sub-19, ficando com a terceira colocação.

Em 2018, disputou as categorias sub-16 e sub-19 da Taça Paulista. 

Montealtense
Montealtense
Fundações em São Paulo em 2016
Monte Alto